Polska Macierz Szkolna (PMS)
 Property Management Software (PMS)
 zespół napięcia przedmiesiączkowego
 Pantone (Color) Matching System (PMS)
 system zarządzania pakietami
 pirosiarczyn potasu
 Pressure Engine Management – PMS
 okresowe ruchy w czasie snu
 Poradnik Młodego Skauta (PMS)